Weston kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald P. Weston
 Peter Henry Weston
 Richard Weston

Robotskapade auktorsförkortningar